

Części miejscowości w Polsce 
 Półrolki – część wsi Łąkta Dolna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Półrolki – część wsi Wojakowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Półrolki – część wsi Siekierczyna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Półrolki – część wsi Koniuszowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądecki, w gminie Korzenna